Le bushido, code des principes moraux que les chevaliers japonais étaient tenus d'observer.
 Bushido, l'âme du Japon, un ouvrage de l'intellectuel nippon Inazo Nitobe traitant de ce code moral.
 Bushido, un jeu de rôle américain se déroulant dans un Japon médiéval fantastique.
 Bushido, un rappeur allemand.
 Bushido, un personnage de fiction des Teen Titans de DC Comics.
 Bushido Blade, est un jeu sorti sur PlayStation en 1997.